El largo viaje puede referirse a:

 El largo viaje (1963) (Le grand voyage), libro escrito por Jorge Semprún.
 El largo viaje (2005), película dirigida por Ismaël Ferrouki.